Лагуна Верде има више значења:

 Лагуна Верде (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лагуна Верде (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лагуна Верде (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лагуна Верде (Султепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лагуна Верде (Хуарез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лагуна Верде (Окампо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лагуна Верде (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лагуна Верде (Санта Лусија Монтеверде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лагуна Верде (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лагуна Верде (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лагуна Верде, Ирма Лоурдес Орта Круз (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лагуна Верде, Ла Есперанза (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лагуна Верде (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лагуна Верде (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лагуна Верде (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лагуна Верде (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лагуна Верде (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику